Henri Bertrand ou Henry Bertrand peut désigner :

 Henri Bertrand de Beuvron, abbé français du  ;
 Henri Gatien Bertrand (1773-1844), général français du Premier Empire ;
 Henri Bertrand (1811-1878), député français, fils du général Henri Gatien Bertrand ;
 Henry Bertrand (1863-1940), maire de Saint-Germain-en-Laye, président de conseil général ;
 Henri Bertrand (1892-1978), zoologue français ;
 Henri Bertrand (1927-1989), cycliste français ;
 Henry Bertrand Marie Armand de Lesquen du Plessis-Casso (1948/1949-), haut fonctionnaire, homme politique et dirigeant de radio français ;
 Henri Bertrand, cycliste belge du début du  ;
 Henri Bertrand, architecte actif en Charente en 1960.